Coras ist der Familienname folgender Personen:
 Jean de Coras (1512–1572), französischer Jurist und Hochschullehrer in Toulouse
 Marcel Coraș (* 1959), rumänischer Fußballspieler 

Coras ist außerdem der Name einer Gattung der Trichterspinnen (Agelenidae), siehe Coras.